Castillo is een veelvoorkomende Spaanse achternaam, en kan verwijzen naar:

Personen

Eerste achternaam
 Carlos Castillo (1947-2000), Mexicaans journalist 
 Edgar Castillo (1986), Mexicaans-Amerikaans voetballer 
 Heberto Castillo (1928-1997), Mexicaans politicus, activist en ingenieur
 Jairo Castillo (1977), Colombiaans voetballer
 Jorge Castillo (1933), Spaans schilder, graficus en beeldhouwer
 José del Castillo (1737-1793), Spaans schilder 
 José María del Castillo (1820-1883), Mexicaans politicus 
 Juan Castillo (1970), Chileens voetballer
 Juan Guillermo Castillo (1978), Uruguayaans voetballer
 Juan de Castillo (1596-1628), Spaans jezuïet-missionaris 
 Nabor Castillo (1990), een Mexicaans judoka
 Nery Castillo (1984), Mexicaans voetballer
 Ramiro Castillo (1966-1997), Boliviaans voetballer
 Segundo Castillo (1982), Ecuadoraans voetballer

Tweede achternaam
Carolina Ruiz Castillo (1981), Spaans alpineskiester 
Daniel "Dani" Sordo Castillo (1983), Spaans rallyrijder
Daniel Chávez Castillo (1988), Peruviaans voetballer 
Fernando Sánchez Castillo (1970), Spaans beeldhouwer, video- en installatiekunstenaar 
Jacinto Espinoza Castillo (1969), Ecuadoraans voetballer
Marco Antonio Adame Castillo (1960), Mexicaans politicus 
Sergio Badilla Castillo (1947), Chileens dichter en schrijver
Nicolás Castillo (14 februari 1993), Chileense voetballer

Overig
Castillo CF, Spaanse voetbalclub 
Castillo (rum), een merk rum van drankfabrikant Bacardi
El Castillo (doorverwijspagina)

Spaanse achternaam